Harvey Milk (1930-1978), een Amerikaanse politicus
Milk (film), een Amerikaanse film uit 2008 over Harvey Milk
Milk Inc., een Belgische dance-act
Milk & Honey, een Israëlische popgroep
Milk River, een plaats in Canada